Kirimun kan syfta på:

Geografi

Iran 

 Kermarān, ort, Hormozgan,

Kenya 

 Kirimun (vattendrag i Kenya), 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar